Суперкубок Франции по футболу 2007 () — 12-й розыгрыш Суперкубка Франции. В нём встретились чемпион Франции «Олимпик Лион» и обладатель Кубка Франции  «Сошо». Матч состоялся 28 июля 2007 года на стадионе Жерлан в Лионе.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2007
Матчи ФК «Олимпик Лион»
Матчи ФК «Сошо»